Het seizoen 1992/1993 van FC Groningen was het 22ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam  uit kwam in de Eredivisie, de KNVB beker en de Uefa Cup.

De club begon het seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Pim Verbeek. Onder leiding van Verbeek vielen de resultaten in de Eredivisie tegen, daar waar men het voorgaande seizoen meedraaide in de top van de competitie en als vijfde eindigde in de eindrangschikking moest men het nu met veel mindere resultaten doen. De tegenvallende resultaten kosten de trainer uiteindelijk de kop, in februari 1993 werd hij ontslagen als trainer van FC Groningen. De directie van de club stelde Leen Looijen aan als de man die het seizoen af moest maken als eindverantwoordelijke bij het eerste elftal. Onder leiding van Looijen werd uiteindelijk de twaalfde plaats op de ranglijst behaald.

In het KNVB bekertoernooi verliep het seizoen beter dan in de Eredivisie, hier wist men de kwartfinale van het toernooi te bereiken. In de kwartfinale bleek FC Den Bosch in een uitwedstrijd uiteindelijk met 2-0 te sterk.

Doordat men het voorgaande seizoen als vijfde was geëindigd in de Eredivisie mocht de club dit jaar ook deelnemen aan de UEFA Cup. Hierin werd men in de eerste ronde gekoppeld aan het Hongaarse Vác FC-Samsung. Men verloor de uitwedstrijd met 1-0 en thuis kwam men niet verder dan een gelijkspel, hierdoor kwam het Europese avontuur van de club al na één ronde ten einde.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden

UEFA CUP

Wedstrijden 

1993
Groningen